Low Gap ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Low Gap (Kentucky)
 Low Gap (Missouri)
 Low Gap (North Carolina)
 Low Gap (Ohio)
 Low Gap (Virginia)
 Low Gap (Washington)
 Low Gap (West Virginia)

Siehe auch:
 Low Gap Township